CLW steht für:
 Chittaranjan Locomotive Works, ein indisches Unternehmen und einer der weltweit größten Lokomotiv-Hersteller
 offizielle Bezeichnung war Kampfgruppe/Panzerdivision Clausewitz für die Panzer-Division Clausewitz, erreichte nur Brigadestärke
 Centralwings, ICAO-Code einer ehemaligen polnischen Fluggesellschaft
 ComputerLernWerkstatt, siehe Barbara Kochan#Arbeitsschwerpunkte

.clw steht für:
 Dateinamenserweiterung für Class Wizzard, Microsoft Visual C++ und Quellcodedatei, Clarion for Windows Quellcode, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/C

clw steht für:
 Tschulymische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung